Партия може да се отнася за:

 Партия, политическа организация
 Партско царство, иранска държава, съществувала между 3 век пр.н.е. и 3 век
 Музикална партия
 Отделна игра при някои видове спорт - шахмат, бридж, билярд и др.